Moreau-Vauthier peut désigner :

 Augustin-Jean Moreau-Vauthier (1831-1893), sculpteur français ;
 Charles Moreau-Vauthier (1857-1924), peintre et écrivain français ;
 Paul Moreau-Vauthier (1871-1936), sculpteur français.

Patronyme français